

Sciences et techniques 
 Vegavis iaai est une espèce disparue d'oiseaux primitifs, qui ont vécu sur le continent antarctique il y a 66 à 70 millions d'années.
 L'épithète spécifique iaai signifie « de l'IAA » ().

Sciences humaines et sociales 
 Iaai est une aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie, qui correspond à l'île d'Ouvéa (province des îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, France).
 Le iaai est une langue océanienne parlée sur l'île d'Ouvéa (province des îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, France).

Toponyme 
 Iaai est le nom mélanésien de l'île d'Ouvéa (province des îles Loyauté, Nouvelle-Calédonie, France).

Épithète spécifique